La saison 2018-2019 du Championnat de la Martinique de football de Régionale 1 met aux prises 14 clubs pour le titre de Champion de la Martinique de football.

Les 14 équipes participantes

Saison

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan du tournoi

Annexes

Articles connexes 
 Championnat de la Martinique de football

Liens externes 
 Résumé de la saison sur RSSSF.com

2018-2019
Martinique